L'Honda-kai (本多会) era un'organizzazione giapponese della yakuza attiva a Kōbe nella metà del ventesimo secolo.

La Honda-kai era un gruppo "bakuto" dedicato principalmente alla pratica illegale del gioco d'azzardo. Dopo la seconda guerra mondiale formò un'alleanza con lo Yamaguchi-gumi, crescendo poi sotto la guida di Kazuo Taoka. Ma la condivisione del potere non era adatta a Taoka, e la Honda-kai fu presto assorbita nelle truppe dello Yamaguchi-gumi e cessò di essere un'operazione indipendente.

Yakuza